Renault Initiale ou Initiale Paris sont des noms utilisés par le constructeur automobile Renault pour désigner des concept-cars ou finition haut de gamme.

 Renault Initiale (1995), concept-car de berline de luxe.
 Renault Initiale Paris (2013), concept de monospace.
 Initiale Paris, finition haut de gamme de quatre véhicules de la marque, depuis 2013.

Renault